Grote smalnekpriemkever
 Kleine smalnekpriemkever